|}

Die Okuyama-Linie (jap. , Okuyama-sen) war eine Kleinbahnstrecke auf der japanischen Insel Honshū. Sie bestand von 1914 bis 1964 in der Präfektur Shizuoka und wurde von der Bahngesellschaft Enshū Tetsudō betrieben.

Beschreibung 
Die Strecke war 25,7 km lang und hatte eine Spurweite von 762 mm. Sie war durchgehend eingleisig, wobei Zugkreuzungen an sieben Zwischenstationen möglich waren. Im Verlaufe der Jahre gab es drei Endstationen im Stadtzentrum von Hamamatsu, die alle etwas mehr als einen halben Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt lagen. Es bestand Anschluss an die Enshū-Bahnlinie, die heute eine veränderte Streckenführung besitzt. Zunächst verlief die Strecke in westlicher und nördlicher Richtung. Nachdem sie das Miyakoda-Tal erreicht hatte, kreuzte sie beim Bahnhof Kanasashi die Futamata-Linie (heutige Tenryū-Hamanako-Linie), aufgrund unterschiedlicher Spurweiten bestand jedoch keine Gleisverbindung. Von dort aus ging es nordwestwärts durch das Iinoya-Tal weiter bis zur Endstation Okuyama. Der 8,2 km lange Abschnitt von Enshū-Hamamatsu bis Hikumano war ab 1950 mit 600 V Gleichspannung elektrifiziert, auf der übrigen Strecke verkehrten Dieseltriebwagen.

Geschichte 
Nach ihrer Gründung am 1. Oktober 1912 begann die Bahngesellschaft Hamamatsu Keibentetsudō () mit dem Bau einer dampfbetriebenen Kleinbahn zu den Dörfern nordwestlich von Hamamatsu. Sie sollte einerseits Pilgerreisen zum bedeutenden buddhistischen Tempel Hōkō-ji in der damals eigenständigen Gemeinde Okuyama erleichtern. Andererseits sollte sie durch Anbaugebiete für Tee und Maulbeeren führen, womit auch Potenzial für Güterverkehr bestand. Die Eröffnung des ersten Abschnitts von Motoshiro nach Kanasashi war am 30. November 1914. Die Bahngesellschaft benannte sich am 24. April 1915 in Hamamatsu Tetsudō () um und erweiterte die Strecke im selben Jahr in zwei Schritten: am 20. September von Motoshiro nach Itaya-chō und am 28. Dezember von Kanasashi nach Kigaguchi. Etliche Probleme beim Landerwerb sorgten für eine mehrere Jahre dauernde Unterbrechung des Streckenbaus. Schließlich war die Okuyama-Linie am 15. April 1923 mit der Inbetriebnahme des Abschnitts Kigaguchi–Okuyama fertiggestellt.

Um der zunehmenden Konkurrenz durch Buslinien zu begegnen, setzte die Hamamatsu Tetsudō ab 1929 schnellere und leistungsfähigere Dieseltriebwagen im Personenverkehr ein. 1941 wurde die stadtseitige Endstation von Itaya-chō nach Higashi-Tamachi verlegt. Am 1. Mai 1947 erfolgte die Übernahme der Hamamatsu Tetsudō durch die Enshū Tetsudō. Die neue Besitzerin elektrifizierte am 21. Dezember 1950 den Streckenabschnitt bis Hikumano, im darauf folgenden Jahr verkehrten die letzten Dampflokomotiven. Mit der Verlegung der stadtseitigen Endstation nach Enshū-Hamamatsu bestand am 1. Juni 1958 eine Umsteigemöglichkeit zur Enshū-Bahnlinie.

Zwar führte die Okuyama-Linie teilweise durch städtisch geprägtes Gebiet, die Bevölkerungsdichte war aber unterdurchschnittlich. Nachteilig war auch, dass die Strecke aufgrund unterschiedlicher Spurweiten nicht mit der Enshū-Bahnlinie kompatibel war und somit keine umsteigefreien Verbindungen bis Shin-Hamamatsu möglich waren. Angesichts der einsetzenden Massenmotorisierung kamen kontinuierlich sinkende Erträge aus dem Güterverkehr hinzu. Die  Enshū Tetsudō sah von einer Modernisierung der Okuyama-Linie ab. Sie legte am 1. 1963 den Abschnitt Kigaguchi–Okuyama still, am 1. November 1964 die restliche Strecke.

Liste der Bahnhöfe

Literatur

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Shizuoka
Enshū Tetsudō
Hamamatsu